ADA steht für:
 Abgaszentrum der Automobilindustrie, Gesellschaft verschiedener deutscher Automobilhersteller in Weissach
 Kryptowährung des Blockchain-Projekts Cardano (Blockchainnetzwerk)
 ADA (Systemhaus), 1987 gegründetes Systemhaus mit 50 Standorten in Deutschland und ca. 1000 Mitarbeitern, Hauptsitz Willich (im März 2012 Insolvenz angemeldet)
 A D A – austrian directors association österreichischer regieverband, der größte österreichischer Regieverband
 Aerolínea de Antioquia, eine kolumbianische Regionalfluggesellschaft in Medellín
 Flughafen Adana, einer der größten türkischen Flughäfen, nach dem IATA-Code
 Adenosin-Desaminase, Enzym, das bei SCID eine Rolle spielt
 Allgemeine Dienstanweisung für das Post- und Fernmeldewesen
 American Dental Association, Chicago, USA
 American Diabetes Association, Alexandria, USA
 American Dietetic Association, dt. etwa Amerikanische Gesellschaft für Diätetik und Ernährung, gegründet in Cleveland, Ohio, siehe Academy of Nutrition and Dietetics
 Americans with Disabilities Act, Bundesgesetz der Vereinigten Staaten von 1990
 4-Aminodiphenylamin, Chemische Verbindung
 Apple Design Award, Auszeichnung für innovative Soft- und Hardware für Apple Mac und iPhone
 Aqua Design Amano, siehe Takashi Amano
 Arbeitgeberverband Deutscher Apotheker
 Arbeitsgemeinschaft der Archivrestauratoren (ADA), Vorgänger der IADA
 Assistant District Attorney, siehe Assistenzstaatsanwalt
 Attention, Desire, Action, eine Formel, mit der die Wirksamkeit von Werbung beschrieben werden soll, siehe AIDA-Modell
 Auflagenkontrolle der Anzeigenblätter, siehe BVDA
 Austrian Development Agency, staatliche Entwicklungsorganisation Österreichs
 ADA Möbelwerke, Polstermöbel-, Betten- und Matratzenhersteller aus Österreich.

A.D.A. steht für:
 Académie Diplomatique Africaine (Diplomatische Akademie Afrikas), internationale Nichtregierungsorganisation, 1999 in Senegal gegründet

AdA steht für:
 Akademie der Arbeit, gemeinnützige Stiftung in der Universität Frankfurt am Main, siehe Europäische Akademie der Arbeit
 Angehöriger der Armee, siehe Schweizer Armee
 Archiv der Avantgarden, ein 2017 gegründetes Kunstarchiv und -museum in Dresden, siehe Egidio Marzona#AdA
 Atlas zur deutschen Alltagssprache, siehe Bundesdeutsches Hochdeutsch
 Aus dem Antiquariat, eine vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift für Antiquare und Büchersammler
 Ausbildung der Ausbilder bzw. ›Ausbildereignungsprüfung‹, siehe Ausbilder#Ausbildung in Deutschland
 Asesoría de Adopciones, Adoptionsberatung e. V. – Staatlich anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle

Ada steht für:
 Ada – Assoziation freier Menschen e. V.
 Ada (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Ada (Orchideen), Pflanzengattung der Orchideengewächse
 Ada (Album), Album der Band Wraith of the Ropes

Astronomische Objekte:
 (523) Ada, Asteroid des Hauptgürtels
 Ada (Marskrater), ein Krater auf dem Mars

Literarische Objekte:
 Ada (Magazin), ehemalige deutsche Schwesterzeitschrift von Jacobin
 ada (Weiterbildungsinitiative), digitale Weiterbildungsinitiative der Handelsblatt Media Group
 Ada-Handschrift, Evangeliar um 800 in der Stadtbibliothek Trier
 Ada oder Das Verlangen, ein 1969 erschienener Roman von Vladimir Nabokov

Objekte der Informatik:
 Ada (Programmiersprache), nach Ada Lovelace benannte Programmiersprache
 Linux Mint 1.0 Ada, Codename der Version 1.0 von Linux Mint

Personen:
 Ada (Musikerin), deutsche Minimal-House- und Pop-Musikerin
 Almila Ada (* 1994), türkische Schauspielerin
 Jacqueline Ada (* 1994), kamerunische Fußballspielerin
 Johannes Liku Ada’ (* 1948), indonesischer Geistlicher, Erzbischof von Makassar
 Joseph Franklin Ada (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Selman Ada (* 1953), türkischer Komponist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ada (Alabama), im Montgomery County, Alabama
 Ada (Arkansas), im Conway County, Arkansas
 Ada (CDP), im Ottawa County (Kansas) – Census designated place
 Ada (Kansas), im Ottawa County (Kansas)
 Ada (Lampasas County, Texas), im Lampasas County, Texas – nicht mehr existent
 Ada (Louisiana), im Bienville Parish, Louisiana
 Ada (Michigan), im Kent County (Michigan)
 Ada (Minnesota), Verwaltungssitz im Norman County, Minnesota
 Ada (Nolan County, Texas), im Nolan County, Texas
 Ada (Ohio), im Hardin County (Ohio)
 Ada (Oklahoma), im Pontotoc County, Oklahoma
 Ada (South Carolina), im Union County (South Carolina) – nicht mehr existent
 Ada (Virginia), im Fauquier County, Virginia
 Ada (West Virginia), im Mercer County (West Virginia)
 Ada (Wisconsin), im Sheboygan County, Wisconsin
 Ada County, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Idaho
 Ada Division, im Pontotoc County (Oklahoma) – Census designated place

im NRHP gelistete Objekte:
 Ada Belle Oil Well, in Batson, Texas, ID-Nr. 80004126
 Ada Covered Bridge, in Ada, Michigan, ID-Nr. 70000275
 Ada Odd Fellows Temple, in Boise, Idaho, ID-Nr. 82000176
 Ada Pennsylvania Station and Railroad Park, in Ada, Ohio, ID-Nr. 98001014
 Ada Public Library, in Ada, Oklahoma, ID-Nr. 89001950 (auch: Ada Arts and Heritage Center, ehemaliges Bibliotheksgebäude)
 Ada Theater, in Boise, Idaho, ID-Nr. 74000724
 Ada Village Hall, in Ada, Minnesota, ID-Nr. 98000154

Orte außerhalb der Vereinigten Staaten:
 Ada (Ghana), Stadt in Ghana
 Opština Ada, Gemeinde in Serbien
 Ada (Sarayköy), Dorf in der Türkei
 Ada (Serbien), Stadt in Serbien

Inseln:
 Ada Bojana
 Csepel (Insel), Name der ungarischen Flussinsel in der lokalen südslawischen Mundart von Tököl und Szentendre

Sonstige geographische Objekte, inklusive weiterer Begriffsklärungen:
 Ada County, im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho
 Ada Creek
 Ada Lake
 Ada (Insel), zu Montenegro gehörende Insel an der Mündung des Flusses Bojana in die Adria
 Ada River
 Ada Township
 Villa Ada, zweitgrößter öffentlicher Park in Rom

Abkürzung